L'edizione 1956-57 della Staatsliga (A) vide la vittoria finale del SK Rapid Wien.

Capocannoniere del torneo fu Robert Dienst del SK Rapid Wien con 33 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 SK Rapid Wien Campione d'Austria 1956-57.
 SK Rapid e First Vienna FC ammesse alla Coppa Mitropa 1957.
 SV Austria Salzburg e FC Stadlau retrocesse.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1956
Calcio nel 1957
Fußball-Bundesliga (Austria)